Ажара:
 Ажара — сельская администрация с центром в селе Ажара.
 Ажара — село в Кодорском ущелье.